Palazzo in via Materdei può riferirsi a vari edifici di Napoli:

 Palazzo in via Materdei (n. 20)
 Palazzo in via Materdei (n. 55)